Mark Richardson (1970) angol dobos
 Mark Richardson (1972) világbajnok, olimpiai ezüstérmes angol atléta, futó
 Mark Richardson (1986) angol jégkorongozó